De 32 spelers met de hoogste world-ranking in september van 2015 waren automatisch geplaatst voor de eindronde (rekening houdend met het maximaal aantal spelers per land). De overige 83 spelers speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in poules van 4 of 5 spelers. De 20 groepswinnaars plaatsten zich direct voor de eindronde, evenals vier nummers twee van de groepen 18 - 20. De overige 16 nummers twee spelen eerst nog een voorronde. De acht winnaars plaatsen zich ten slotte ook voor de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 32+20+4+8=64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
In de kwalificaties is de partij gewonnen als er drie sets zijn gewonnen. In de eindronde dienen vier sets gewonnen te worden.

Titelverdediger was de Zweedse Li Fen.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is op basis van de ranking van september van 2015.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde. De overige spelers spelen eerst de kwalificatie groepsfase.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Li Jie en Kim Vermaas deel. Vermaas kwalificeerde zich niet voor de eindronde. Li verloor de finale van de Roemeense Elizabeta Samara met 3-4. Namens België namen Eline Loyen, Lisa Lung, Margo Degraef en Nathalie Marchetti deel. Allen sneuvelden in de kwalificaties.

Kwalificatie

Groep 1-3

Groep 4-6

Groep 7-9

Groep 10-12

Groep 13-15

Groep 16-18

Groep 19-20

Voorronde

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  ITTF World Ranking vrouwen september 2015

vrouwen enkelspel